Ronald Pfumbidzai (25 de dezembro de 1994) é um futebolista zimbabuense que atua como zagueiro no futebol sul africano.

Naturais de Harare
Futebolistas do Zimbábue
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019